Prael oder Praël ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Praël (Clemens Bechtold Hilmar Praël; 1909–1999), deutscher Architekt und Ingenieur
 Otto Praël (1793–1862), Königlich Hannoverscher Landbauinspektor und Universitätsbaumeister in Göttingen